Cratere Becquerel – cratere lunare
 Cratere Becquerel – cratere su Marte